Eggersdorf heißen:

 Eggersdorf bei Graz, Gemeinde in der Steiermark
Ortsteile

Deutschland:
 Eggersdorf (Bördeland), Ortsteil der Gemeinde Bördeland, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Eggersdorf (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Eggersdorf (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eggersdorf (Müncheberg), Ortsteil der Gemeinde Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Eggersdorf (Neuruppin), eine Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Eggersdorf (Petershagen/Eggersdorf), Ortsteil der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Eggersdorf (Pfeffenhausen), Ortsteil der Gemeinde Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Eggersdorf (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Eggersdorf (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Eggersdorf (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

Österreich:
 Eggersdorf (Amstetten), Stadtteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Eggersdorf (Gemeinde Karlstein), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Eggersdorf (Gemeinde Ladendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Eggersdorf (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Katastralgemeinde von Eggersdorf bei Graz, Steiermark

Siehe auch:
 Flugplatz Eggersdorf
 Egersdorf
 Eckersdorf (Begriffsklärung)